О́стров мёртвых: в мифологии кельтских и других индоевропейских народов — загробный мир, страна умерших.

Словосочетание «Остров мёртвых» присутствует в следующих названиях:

 Остров мёртвых — картина Арнольда Бёклина.
 Остров мёртвых — роман Роджера Желязны.
 Остров мёртвых — симфоническая поэма Сергея Рахманинова.
 Остров мёртвых — фильм ужасов Марка Робсона 1945 года.
 Остров мёртвых — фильм-фантазия Олега Ковалова 1992 года.
 Остров мёртвых — одно из названий острова Людвигштайн.